Gad (Hebreeuws: גָּד, "geluk" of "de gelukkige") was in de traditie in de Hebreeuwse Bijbel de zevende zoon van Jakob. Hij was de stamvader en naamgever van de Israëlitische stam Gad. Jakob verwekte Gad als eerste zoon van Zilpa, een bediende van Lea die zij aan Jakob gaf toen zij zag dat ze zelf geen kinderen meer kon krijgen.

Stamboom

Andere persoon met de naam Gad
Gad is ook de naam van een profeet die "ziener van koning David" wordt genoemd wordt in 2 Samuel.

Persoon uit de Hebreeuwse Bijbel